Magyarországi országgyűlési választások, 4 évente (következő: 2026. tavasz)
Helyi önkormányzati választások, 5 évente (következő: 2024. tavasz)
Települési kisebbségi önkormányzati választások, 5 évente (következő: 2024. tavasz)
Európai parlamenti választások, 5 évente (következő: 2024. tavasz)
Köztársaságielnök-választás 5 évente (következő: 2027. tavasz)

Egyéb választások 
 1993. május 21-én társadalombiztosítási önkormányzati választásokra került sor

Lásd még 
Magyarországi népszavazások